Il gruppo della schreyerite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della schreyerite 
 Kyzylkumite
 Olkhonskite
 Schreyerite

Note 

Schreyerite